Твил (), ки́пер () — плотная и прочная хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. В отделке красится преимущественно в цветные колеры и набивается как ситец. Шла на дамские платья, подкладки, драпировки и т. п. Также вырабатывается смешанный твил с хлопчатобумажной основой и утком из кардной шерсти или из смеси шерсти с хлопком.

Галерея

См. также 
 Киперная лента
 Твид

Примечания 

Ткани